Ферари F310 състезателен автомобил от Формула 1 с който Ферари участва в сезон 1996 и 1997. Той е пилотиран от Михаел Шумахер и Еди Ървайн.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1